Okręty US Navy o nazwie USS  "Carondelet":
 Pierwszy "Carondelet" był kanonierką z okresu wojny secesyjnej.
 Drugi "Carondelet" (IX-136) był zbiornikowcem z okresu II wojny światowej.

Carondelet